53-й выпуск  Амстел Голд Рейс — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Нидерландов. Гонка прошла 15 апреля 2018 года в рамках Мирового тура UCI 2018 (категория 1UWT).

Участники

Маршрут 

Гонка стартовала в Маастрихте и финишировала в Берг-эн-Терблиджт. Протяжённость маршрута составила 263 километров с 35 подъёмами Маршрут был аналогичен предыдущему году и представляла четыре круга различной протяжённости проходивших по традиционно узким дорогам области Лимбург вокруг Валкенбурга. Только последний круг длиной 16 км притерпел изменения для использования более узких дорог.

Расположение места финиша не изменилось, в отличие от профиля последнего круга по сравнению с прошлыми годами. Последний подъём на Cauberg располагавшийся ранее непосредственно перед самым финишем теперь проходился в конце предпоследнего круга за 18,9 км до финиша. Финишным подъём стал Bemelerberg за 5,6 км до конца маршрута.

Ход гонки 
Перед началом гонки спортсмены минутой молчания почтили память скончавшегося неделю назад на Париж — Рубе 2018 24-летнего гонщика Михаэля Голартса.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 

Амстел Голд Рейс